Gilbert Hyatt (1761–1823), est un des premiers colons loyalistes à s'établir dans la région de Sherbrooke.
 Gilbert Hyatt (1938-), est un ingénieur américain, il est l'inventeur du microprocesseur.